Jenis ist der Familienname folgender Personen:
 Jakob Rodewitz (1365–1436), auch Jacobus Jenis, deutscher Rechtswissenschaftler
 Lucas Jennis (* 1590), auch Lukas Jenis, deutscher Buchdrucker, Verleger, Kunsthändler und Kupferstecher